A piacere (italienisch; „nach Belieben“) steht für:

 A piacere (Musik)
 A piacere (Wirtschaft)

en:Glossary of musical terminology#A